Stepànovka (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Stepànovka (Kursk), localitat de la província de Kursk, a Rússia
 Stepànovka (Crimea), localitat de la república de Crimea, a Rússia
 Stepànovka (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia
 Stepànovka (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Stepànovka (Oriol), localitat de la província d'Oriol, a Rússia